Вовк — українське прізвище.

 Вовк Анастасія Миколаївна (* 1985) — українська шахістка.
 Вовк Ангеліна Михайлівна (* 1942) — радянська і російська телеведуча, диктор ЦТ.
 Вовк Андрій Богданович — український шахіст.
 Вовк Андрій Іванович — український хімік, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
 Вовк Андрій Миколайович (1882—1969) — політичний і військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Вовк Антон Андрійович (1907—1941) — селянин, діяч КПЗУ. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (з 1940 року).
 Вовк Арсеній Спиридонович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Вовк Богдан Ігорович (1969—2015) — старший сержант резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Вовк Валентина Василівна — матір-вихователька дитячого будинку сімейного типу, кавалер ордена княгині Ольги.
 Вовк Валерій Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовк Василь Григорович — голова Бучацької РДА, Тернопільської ОДА.
 Вовк Василь Ярославович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовк Віра — українська письменниця, літературознавець, прозаїк, драматург і перекладач.
 Вовк Владислав Володимировичnbsp;— старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовк Володимир Миколайович (1972—2016) — український військовий медик 58-ї окремої механізованої бригади, капітан медичної служби, ординатор медичного відділення медичної роти.
 Вовк Володимир Михайлович — український науковець і викладач, доктор економічних наук, професор, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, автор численних наукових праць.
 Вовк Гаврило — кобзар.
 Вовк Володимир (?-2022) учасник російського вторгнення в Україну.
 Вовк Галина Миколаївна — проректор Київського національного торговельно-економічного університету, заслужений працівник освіти України.
 Вовк Дмитро Антонович — бандурист.
 Вовк Іван Михайлович (1979—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовк Михайло Павлович (1917—1989) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1943).
 Вовк Наталія Юхимівна (1896—1970) — українська радянська килимарниця.
 Вовк Олександр Іванович (1922—2004) — український живописець.
 Вовк Олексій Олександрович — молодший сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Вовк Орест — український підприємець, батько Ореста Вовка.
 Вовк Павло Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовк Павло Вячеславович — (1978) — глава Окружного адміністративного суду Києва.
 Вовк Прокіп Федорович (1887 — 1943) — український-радянський вчений-механік, доктор технічних наук, професор провідних навчальних та наукових сільськогосподарських закладів.
 Вовк Роман — Від (або Віт чи Роман Руський, чи Римунт) на прізвисько Вовк (*бл.1190 — †1270) — невідомий польським та литовським хронікам литовський князь, згаданий руськими літописами.
 Вовк Роман Андрійович (1947) — український музикант і педагог, кларнетист. Кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений діяч мистецтв України.
 Вовк Ростислав Орестович — український підприємець, син відомого підприємця Ореста Вовка.
 Вовк Руслан Володимирович (* 1966) — доктор фізико-математичних наук; професор.
 Вовк Сергій Володимирович (1978) — суддя Печерського районного суду Києва.
 
 Вовк Юліан Олександрович (1923—2000) — український вчений-правознавець, професор, доктор юридичних наук.
 Вовк Юліан Ярославович (1944—1996) — український баяніст, композитор.

Див. також 
 Вовк (значення)
 Вовкун — прізвище.

Примітки 

Українські прізвища